Boucé puede referirse a: 

 Boucé, comuna francesa situada en Allier.
 Boucé, comuna francesa situada en Orne.